Miejscowości w USA:
 Tilden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Tilden – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Tilden – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie McMullen
 Tilden – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa

Gminy w USA:
 Tilden (ang. Tilden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Tilden (ang. Tilden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Tilden (ang. Tilden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Tilden (ang. Tilden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Tilden (ang. Tilden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa